Silk Road – sito internet
Silk Road – film del 2021
Silk Road – album di Art Farmer